Frøplanter (Spermatophyta, Spermatopsida) er den taksonomiske gruppe af plantearter, som formerer sig ved frø. Det vil sige alle planter undtagen bregner, mosser og alger. Langt hovedparten af de planter, som mennesket udnytter kommercielt, tilhører frøplanterne.

Begrebet frøplanter bruges også indenfor hortonomi og landbrug om planteindivider, der er resultatet af en frøformering, i modsætning til dem der er formeret vegetativt ved podning, stikning eller deling

Klassisk klassificering 

 Frøplanter (Magnoliophyta (dækfrøede), Spermatophyta, Spermatopsida):
 Nøgenfrøede (Pinophytina) (Nåletræer...)
 Dækfrøede (Blomsterplanter Magnoliophyta):

Nyere klassificering 
Nyere klassificering baseret på Tree of Life: Spermatopsida :

 Frøplanter (Spermatopsida, Spermatophyta)
 Nøgenfrøede – også kendt som: Gymnospermae
 Nåletræer – også kendt som: Pinophyta
 Tempeltræ-rækken – også kendt som Ginkgophyta
 Cykas-rækken – også kendt som: Cycadophyta
 Gnetophyta
 Dækfrøede planter – også kendt som: Blomsterplanter og Magnoliophyta

Eksterne henvisninger 
 Flora Dania: Download gratis højopløselige billeder af danske potteplanter fra Billedbanken 

Plantetyper
Botanisk taksonomi